Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Jordi Burillo 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Nicklas Kulti (secondo turno)

 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Jordi Arrese (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1993
ATP Tour 1993